Хенешешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.
 Хенешешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Пояна-Вадулуй.